

Geografia
Damar – isola dell'Indonesia
Damar – città del Kansas, negli Stati Uniti d'America
Damar – città della Turchia

Altro
Damar – personaggio di Star Trek